Swick est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né c. 1955), joueur américain de football américain
 (né en 1978), rameur olympique canadien
 (né en 1979), combattant d'arts martiaux mixtes américain
, chanteur et parolier canadien

Personnage
Harvey Swick, protagoniste du roman Le Voleur d'éternité de Clive Barker

Homonymie de patronyme